Televerkets hus kan avse flera byggnader med koppling till Televerket i Sverige, däribland:

Televerkets hus, Brunkebergstorg – i Stockholm
Televerkets hus, Jakobsbergsgatan – i Stockholm
Televerkets förvaltningsbyggnader, Farsta
Televerkets hus, Göteborg
Televerkets hus, Gävle
Televerkets hus, Halmstad
Televerkets hus, Karlshamn – se Lista över byggnadsminnen i Blekinge län
Televerkets hus, Norrköping – se Lista över byggnadsminnen i Östergötlands län
Televerkets hus, Umeå
Televerkets hus, Uppsala
Televerkets hus, Västerås – se Lista över byggnadsminnen i Västmanlands län
Televerkets hus, Östersund – se Lista över byggnadsminnen i Jämtlands län

Se även
Post- och Telegrafhuset, Örebro – är även känt som Televerkets hus
Stockholms telegrafstation
Allmänna Telefonaktiebolagets hus – Stockholm